Отечествена война може да се отнася за някой от следните военни конфликти.

 Отечествена война на Русия (1812) – наименование в Русия на Френско-руската война (от Наполеоновите войни)
 Велика Отечествена война на СССР (1941-1945) – наименование в СССР на Германско-съветската война
 Отечествена война на България (1944 - 1945) – наименование на участието на България във Втората световна война на страната на Съюзниците
 „Отечествена война“ – съветски военен орден, учреден през 1942 г.